Александр Малеев:
 Малеев, Александр Иванович (род. 1947) — советский спортивный гимнаст.
 Малеев, Александр Петрович (1869 — ?) — земский служащий, депутат Государственной думы II созыва.
 Малеев, Александр Яковлевич (1884—1905) — российский революционер.